Banjoli ima više značenja:
 Banjoli (Alesandrija)
 Banjoli (Benevento)
 Banjoli (Forli-Čezena)
 Banjoli (Frozinone)
 Banjoli (Groseto)
 Banjoli (Napulj)